,Бре-сюр-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна; назва означає «переправа на Сені». Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 50 км на схід від Мелена.

Історія
З половини I століття до н. е. ці сенонські території перебували під владою Риму, і вже тоді в Бре був міст, що з'єднував обидві сторони Сени. Зараз тут проходить шосе D 412.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1011 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2300,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Бре-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна